Het ATP-tennistoernooi van Marrakesh (officieel de Grand Prix Hassan II) van 2017 vond plaats van 10 tot en met 16 april in het Marokkaanse Marrakesh. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Guillermo Durán en Máximo González uit Argentinië waren de titelverdedigers. González besloot dit jaar niet deel te nemen. Durán nam dit jaar deel aan de zijde van een andere landgenoot Andrés Molteni. Ze stranden in de tweede ronde waar ze werden uitgeschakeld door het als eerste geplaatste duo Raven Klaasen en Rajeev Ram.

Het ongeplaatste duo Dominic Inglot en Mate Pavić wonnen het toernooi, ze versloegen het als tweede geplaatste Spaanse duo Marcel Granollers en Marc López in drie sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel, de Brit Inglot had vier eerdere titels. De Kroaat Pavić vijf.

Het eerste reekshoofd de Zuid-Afrikaan Raven Klaasen en zijn partner de Amerikaan Rajeev Ram haalden de halve finale daarin werden ze verslagen door de latere winnaars.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Marrakesh 2017
Marrakesh